Wybory parlamentarne na Węgrzech w 2018 roku odbyły się 8 kwietnia.

Termin wyborów 
11 stycznia prezydent János Áder zarządził na dzień 8 kwietnia termin przeprowadzenia wyborów parlamentarnych do Zgromadzenia Narodowego.

System wyborczy 
199 członków Zgromadzenia Narodowego wybieranych jest za pomocą dwóch metod; 106 deputowanych w okręgach jednomandatowych w drodze głosowania w pierwszej kolejności, pozostałych 93 deputowanych wyłanianych jest w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym za pomocą ordynacji proporcjonalnej. Próg wyborczy wynosi 5%, przy czym dla koalicji dwóch partii wzrasta do 10%, a dla koalicji trzech lub więcej stron do 15%. Mandaty przydzielane są przy użyciu metody d’Hondta.

Wyniki wyborów 
Wybory parlamentarne do Zgromadzenia Narodowego wygrała koalicja „Fidesz – KDNP” na którą oddano 49,27% ważnych głosów (lista ogólnokrajowa) co przełożyło się na 42 mandaty. Pozostałe 91 mandatów zapewniających większość konstytucyjną premierowi Viktorowi Orbánowi pochodzą z okręgów jednomandatowych. Frekwencja wyborcza wyniosła 70,22%.

Przypisy 

2018 na Węgrzech
2018
Wybory w 2018